Hands Up! (1917), een film van Tod Browning
 Hands Up! (1926), een film van Clarence G. Badger
 Hands up (muziekgenre), een vorm van trance-muziek
 Hands-Up (1972), een volleybalvereniging uit Berlicum, Noord-Brabant